Luiz Roberto Jábali (Cravinhos, 1937 - Ribeirão Preto, 8 de agosto de 2004) foi um político e empresário brasileiro, ex-prefeito de Ribeirão Preto.

Carreira
Foi um empresário da área de construção civil, fundador da construtora Jábali Aude Construções, junto com seu irmão Nicolau Jábali e o engenheiro civil Iskandar Aude, que está à frente da empresa.

Jábali disputou sua primeira eleição em 1992,, mas perdeu para Antonio Palocci. Em 1996, ele tentou novamente o cargo, e desta vez venceu Sérgio Roxo.

Foi prefeito de Ribeirão Preto entre 1997 e 2000, pelo PSDB, sendo precedido e sucedido por Antônio Palocci.

Morreu em 8 de agosto de 2004, aos 67 anos, de leucemia.

Parque Prefeito Luiz Roberto Jábali
Depois da morte de Jábali, seu nome foi dado ao Projeto Parque Curupira, que passou a se chamar Parque Municipal Prefeito Luiz Roberto Jábali, por ter sido idealizado e construído por ele, na área central de Ribeirão Preto.

Prefeitos de Ribeirão Preto
Naturais de Cravinhos
Membros do Partido da Social Democracia Brasileira